Алексей Беляко́в:
 Беляков, Алексей Антонович (1901—1995) — советский учёный, филолог.
 Беляков, Алексей Васильевич — советский и российский учёный, химик.
 Беляков, Алексей Степанович (1917—1971) — посол СССР в Финляндии.